Список синглов № 1 в США в 2003 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2003 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
За весь год только 9 исполнителей побывали на вершине хит-парада США. R&B-певица Бейонсе была № 1 с синглом «Crazy in Love» впервые сольно, так как ранее она в составе группы Destiny's Child уже 4 раза возглавляла чарт. Дважды за год на № 1 побывали Бейонсе, 50 Cent, P. Diddy, и Sean Paul.
 По 9 недель на № 1 были синглы «In da Club» (50 Cent и Бейонсе) и «Hey Ya!» (OutKast).
 Певец Шон Пол с хитами «Get Busy» и «Baby Boy», стал одним из наиболее успешных исполнителей из Ямайки в Billboard Hot 100.
 7 хитов в соавторстве, лидировавших в одном 2003 календарном году стало рекордом за всю историю рок-музыки с 1955 года; впервые совместное исполнение хита № 1 (collaboration) было в 1967 когда сингл Somethin' Stupid в исполнении певца Frank Sinatra и его дочери Nancy Sinatra возглавил чарт Рекорд был позже повторен в 2004, и побит в 2006 с 8 хитами № 1 в совместном исполнении..
 Участник конкурса American Idol певец Clay Aiken с первым своим синглом «This Is the Night» сразу дебютировал на № 1 в Billboard Hot 100, чего не было с 1998 года.
 Сингл «Crazy in Love», лидировавший 8 недель с июля по август, был назван «Песней лета — 2003».

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2003 год в музыке
 Лучшие синглы США 2003 года
 Список альбомов № 1 в США в 2003 году
 Список рок-хитов № 1 2003 года

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 2003. YouTube
 
 
 Current Hot 100 Chart

Чарты Billboard 2003 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 2003 года